Camel Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camel Peak (Colorado)	
 Camel Peak (Plumas County, Kalifornien)	
 Camel Peak (Ventura County, Kalifornien)	
 Camel Peak (Nevada)